Джим Паппин (; 10 сентября 1939, Коппер Клиф — 29 июня 2022, Палм-Дезерт) — бывший канадский хоккеист, игравший на позиции правого нападающего. В составе «Торонто Мейпл Лифс» двукратный обладатель Кубка Стэнли (1964, 1967) и пятикратный участник матчей всех звёзд НХЛ.

Карьера

Игровая карьера 
Начал свою карьеру в «Торонто Мальборос», за который отыграл два сезона, затем присоединился к «Садбери Вулвз», в котором продолжил свою карьеру. По окончании следующего сезона присоединился к «Рочестер Американс», с которым трижды выигрывал Кубок Колдера (1965, 1966 и 1968), при этом он был лучшим бомбардиром команды. Помимо игр за «Рочестер», от также играл в НХЛ за «Торонто Мейпл Лифс», с которым в 1964 и 1967 годах стал обладателем двух Кубков Стэнли.

23 мая 1968 года был обменян в «Чикаго Блэкхокс» на защитника Пьера Пилота. 16 октября 1968 года в матче с «Миннесотой Норт Старз» оформил первый хет-трик в карьере; матч завершился победой «Чикаго» со счётом 10:4. В составе «Чикаго» дважды доходил до финала Кубка Стэнли в 1971 и 1973 годах, где «Блэкхокс» проигрывали дважды «Монреаль Канадиенс». 16 февраля 1972 года в матче с «Филадельфией Флайерз» установил рекорд клуба забросил две шайбы за шесть секунд; матч завершился со счётом 3:3.

Покинув «Чикаго» в дальнейшем играл за два клуба «Калифорния Голден Силз» (1975—1976) и «Кливленд Баронз» (1976), после чего в декабре 1976 года принял решение завершить свою карьеру.

Пятикратный участник матчей всех звёзд НХЛ (1964, 1968, 1973, 1974, 1975).

Тренерская и скаутская деятельность 
По окончании карьеры работал скаутом в «Чикаго Блэкхокс», «Сент-Луис Блюз» и «Анахайм Дакс»; в сезоне 1984—1985 работал главным тренером в «Милуоки Эдмиралс».

Смерть 
Скончался 29 июня 2022 года на 83-м году жизни от  онкологического заболевания.

Статистика

Примечания 

Хоккеисты Канады
Хоккейные правые нападающие
Хоккеисты НХЛ
Участники матчей всех звёзд НХЛ
Хоккейные тренеры Канады
Игроки «Торонто Мальборос»
Игроки «Садбери Вулвз»
Игроки «Рочестер Американс»
Игроки «Торонто Мейпл Лифс»
Игроки «Чикаго Блэкхокс»
Игроки «Калифорния Голден Силз»
Игроки «Кливленд Баронз»
Обладатели Кубка Стэнли
Тренеры «Милуоки Эдмиралс»
Умершие от рака